Змагання з Шорт-треку на зимових Олімпійських іграх 2010 року в Ванкувері проводились в Пасифік Колізіум і пройшли між 13 і 26 лютого 2010 року.

Розклад змагань

Кваліфікаційні вимоги

Дисциплінарні квоти

Перелік країн і учасників від них

Турнірні здобутки

Загальний залік

Медалісти 
Чоловіки:

Жінки:

Примітки

Посилання 
 Qualification system
 Vancouver 2010 Olympic Winter Games Competition Schedule v12
 

Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2010